O Desafio Internacional de Tênis de 1911 foi a 10ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Pelo terceiro ano, participaram as equipes da Australásia, dos Estados Unidos e das Ilhas Britânicas. A competição teve a Australásia como campeã, jogando na Nova Zelândia.

Neste desafio, pela primeira vez, foram autorizadas substituições nos times, tendo Maurice McLoughlin entrado na equipe estadounidense.

Resultados

Desafio final

Fonte

  Página oficial da Davis Cup

1911
1911 no desporto